Маунт Етна има више значења:
 Маунт Етна (Мериленд)
 Маунт Етна (Пенсилванија)